La gara di Sciabola individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta il 7 agosto 2013.

Il vincitore è stato il russo Veniamin Reshetnikov che ha battuto in finale il connazionale e bronzo olimpico Nikolay Kovalev. La medaglia di bronzo è stata conquistata dal rumeno Tiberiu Dolniceanu e dal campione olimpico ungherese Áron Szilágyi.

Tabellone

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale 
 Tabellone dai 32esimi agli ottavi 
 Tabellone dai Quarti 
 Classifica finale 

Campionati mondiali di scherma 2013